El término Frontino puede designar a:

 Sexto Julio Frontino, militar, político y escritor romano.
 Frontino, municipio de Antioquia, Colombia.
 Frontino, municipio de Italia.
 Un animal con una marca en la frente, especialmente el oso frontino.